Григо́рий Середа́: Середа, Григорий Кузьмич (1925—1996) — советский психолог.
 Середа, Григорий Лукич (1919—1989) — Герой Социалистического Труда.